Santamarina es un apellido que puede referirse a:

Personas
 Eduardo Santamarina (1968-), actor mexicano.
 Enrique Santamarina (1870-1937), político argentino.
 Luis Pedro Santamarina (1942-2017), ex ciclista profesional español.
 Ramón Santamarina (1827-1904), hacendado argentino de origen español.

Lugares
 Ramón Santamarina (Buenos Aires), localidad bonaerense del partido de Necochea.

Otros
 Club y Biblioteca Ramón Santamarina, club deportivo ubicado en la ciudad argentina de Tandil.
 Hospital Municipal Ramón Santamarina, hospital público de la ciudad argentina de Tandil.
 Santamarina e Hijos S.A., empresa consignataria argentina.